Pahor ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Pahor (1913–2022), italienisch-slowenischer Schriftsteller
 Borut Pahor (* 1963), slowenischer Politiker
 Jože Pahor (1888–1964), slowenischer Schriftsteller
 Karol Pahor (1896–1974), slowenischer Komponist
 Marija Jurić Pahor (* 1956), österreichische Soziologin
 Miroslav Pahor (1922–1981), slowenischer Historiker